Adolf Giese ist der Name folgender Personen:

* Adolf Giese (Jurist) (1852–1923), deutscher Jurist und Theologe
 Adolf Giese (Politiker) (1906–1969), deutscher Politiker (KPD/DBD)